Die Liste der Schachgroßmeister der Frauen führt alle Schachspielerinnen auf, die den Titel Großmeister der Frauen (WGM, englisch Woman Grand Master) tragen. Trägerinnen des Ehrengroßmeistertitels (HWGM, englisch Honorary Woman Grand Master) und Spielerinnen, die zwar den höherwertigen allgemeinen Großmeistertitel, nicht jedoch explizit den WGM-Titel tragen, finden keine Berücksichtigung in der Liste.

Obwohl der allgemeine Großmeistertitel (GM) nicht auf Männer beschränkt ist, dauerte es lange, bis mit Nona Gaprindaschwili im Jahr 1978 erstmals eine Frau den GM-Titel erhielt. Auch deshalb führte die FIDE 1976 einen auf Frauen beschränkten Titel ein, der niedrigere Anforderungen aufweist, unter anderem eine um 200 Punkte geringere Elo-Zahl. Trotzdem ist die Zahl der WGM-Trägerinnen (mehr als 500 mit Stand August 2022) deutlich geringer als die Zahl der Großmeister (1720). 39 Spielerinnen tragen neben dem WGM-Titel noch den allgemeinen Großmeistertitel.

Anmerkung: Derzeit (Stand 2017) liegen noch nicht genügend Informationen darüber vor, ob einige Spielerinnen möglicherweise nicht den WGM-, sondern den HWGM-Titel erhielten. Die fraglichen Spielerinnen sind bis zur abschließenden Klärung in dieser Liste einsortiert.

Liste 
 Name: Nennt den Namen der Großmeisterin, wie er in deutscher Transkription geschrieben wird.
 Geboren: Nennt das Geburtsdatum der Großmeisterin; bei Spielerinnen, bei deren Geburt noch der julianische Kalender in Anwendung war, wird ebenfalls das gregorianische Datum verwendet.
 Gestorben: Nennt das Todesdatum der Großmeisterin.
 Jahr: Nennt das Jahr, in dem die Spielerin den Großmeistertitel verliehen bekam.
 Land: Nennt das Land, für dessen Verband die Großmeisterin spielberechtigt ist. Bei verstorbenen Großmeisterinnen wird das Land angezeigt, für das die Großmeisterin spielberechtigt war, als ihr der WGM-Titel verliehen wurde.
 Titel: Gibt an, ob die Großmeisterin zusätzlich noch einen der beiden höheren Titel trägt, nämlich Großmeister (GM) oder Internationaler Meister (IM), die 200 bzw. 100 Elo-Punkte höher eingestuft sind und sowohl an Frauen als auch an Männer verliehen werden können.

Anmerkung: Die Liste ist sortierbar: Durch Anklicken eines Spaltenkopfes wird die Liste nach dieser Spalte sortiert, zweimaliges Anklicken kehrt die Sortierung um. Durch das Anklicken zweier Spalten hintereinander lässt sich jede gewünschte Kombination erzielen.

Siehe auch 
 Liste der Schachgroßmeister
 Liste der Ehren-Großmeister im Schach

Quellen 
 Datenbank der FIDE mit allen lebenden WGM-Titelträgerinnen, ohne Spielerinnen, die außerdem einen allgemeinen Titel (GM, IM, FM, CM) tragen
 Frauen, die den (allgemeinen) Großmeister-Titel tragen
 Frauen, die den Titel eines Internationalen Meisters tragen
 Frauen, die den Titel eines FIDE-Meisters tragen
 Frauen, die den Titel eines Candidate Master tragen

Literatur 
 Willy Iclicki: FIDE Golden book 1924–2002, Euroadria, Slovenia, 2002, 264 Seiten (gesamte Historie der FIDE bis einschließlich 2001, anlässlich der Schacholympiade 2002, mit Unterstützung des FIDE-Präsidenten Kirsan Iljumschinow herausgegeben)
 Gino Di Felice: Chess International Titleholders, 1950–2016. McFarland & Co., 2017, ISBN 978-1-4766-7132-1.

Weblinks

Einzelnachweise 

Grossmeister der Frauen
!Schachgrossmeister
Schachgrossmeister der Frauen